Fogo Morto - romance de José Lins do Rego
 Fogo Morto (série) - especial para TV exibido em 1973
 Fogo Morto (filme) - de 1976, dirigido por Marcos Farias

Desambiguação